Jméno a příjmení Pavel Šustr má více nositelů:

 Pavel Šustr (fotbalista) (* 1974) – český fotbalista
 Pavel Šustr (politik) (* 1955) – český politik KDU-ČSL, poslanec FS, počátkem 21. století ředitel odboru min. dopravy